Bambi e Thumper - duas personagens fictícias do filme 007 
16626 Thumper - um asteroide da cintura principal
M79 Grenade Launcher - lançador de granadas produzido durante a Guerra do Vietnã

Desambiguação